Jivkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Живково) :
Jivkovo, village bulgare de l'obchtina de Khitrino, situé dans l'oblast de Choumen ;
Jivkovo, village bulgare de l'obchtina d'Ikhtiman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).

Voir aussi